Paillé (miejscowość) – miejscowość we Francji
 Futro (tkanina) w heraldyce